Хуриана Мануэль (, родилась 8 августа 1986 года) — новозеландская регбистка, выступающая на позиции центра. Двукратная чемпионка мира по регби-15 (2006 и 2010 годы), чемпионка мира по регби-7 2013 года и вице-чемпионка мира 2009 года, серебряный призёр летних Олимпийских игр 2016 года. В прошлом капитан новозеландской сборной по регби-7.

Личная жизнь 
По происхождению родом из иви (племени) Нгати Тууаретоа и Нгапухи. Дочь известной регбистки Лизы Михинуи — Хуриана и Лиза стали первыми в истории новозеландского регби матерью и дочерью, сыгравшими за основную сборную.

Любимая актриса — Мишель Родригес, любимая исполнительница — Бейонсе, кумиры в спорте — боксёр Дэвид Туа и боец джиу-джитсу Кэмп Туаман.

Замужем за регбистом , есть дочь Сати.

Игровая карьера 
С 2005 года Хуриана выступает за команду «Окленд Сторм» в первенстве провинций Новой Зеландии. В том же году дебютировала за сборную Новой Зеландии по регби-15, с которой выиграла чемпионат мира в 2006 и 2010 годах (в 2010 году набрала 20 очков благодаря четырём попыткам), в 2014 году в составе сборной заняла только 5-е место, не выйдя в полуфинал турнира. В 2009 году играла на чемпионате мира по регби-7 и была капитаном сборной, в финале команда уступила Австралии. В 2013 году новозеландкам удалось завоевать титул чемпионок мира в регби-7, Хуриана отметилась 15 очками (3 попытки). Серебряный призёр летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро (3 попытки, 15 очков).

Примечания

Ссылки 
 
 

Регбистки Новой Зеландии
Регбисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Игроки женской сборной Новой Зеландии по регби
Игроки женской сборной Новой Зеландии по регби-7